Dipodarctus är ett släkte av trögkrypare. Dipodarctus ingår i familjen Halechiniscidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trögkrypare
Dipodarctus